PPK puede referirse a:
 Pedro Pablo Kuczynski (n. 1938), economista y político peruano, presidente del Perú de 2016 a 2018;
 Peruanos Por el Kambio, partido político peruano;
 Ppk, un índice de prestación del proceso, que a su vez es un índice estadístico usado en la mejora de procesos.